Деленку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 60 км на північний захід від Парижа, 85 км на південний захід від Ам'єна, 29 км на південний захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 201 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 496,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки

Посилання 
 Деленкур на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Деленкур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Уаза